I Indonesien finns flera distrikt med (kecamatan) med Langowan i namnet:
Langowan Barat (västra),
Langowan Selatan (södra),
Langowan Timur (östra), och
Langowan Utara (norra).